Frontiers Records est un label discographique italien indépendant fondé en 1996 par Serafino Perugino. Il est spécialisé dans le heavy metal, le hard rock, l’AOR, le metal progressif et le rock progressif.

Artistes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de labels de heavy metal

Liens externes 
 

Label discographique ayant son siège en Italie
Label discographique indépendant
Label de heavy metal
Entreprise ayant son siège en Campanie
Entreprise ayant son siège à Naples
Entreprise fondée en 1996